

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Czołnów – część wsi Borki w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin 
 Czołnów – część wsi Otałęż w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin

Zobacz też 
 Czółnów